2 miejscowości w Polsce: 
 Wilczyniec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. jarocińskim, w gminie Jarocin 
 Wilczyniec – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Płoty

Inne:
 Wilczyniec – szczyt w Masywie Śnieżnika